Portret Francisca Bayeu (1786) –
 Portret Francisca Bayeu (1795) –

Zobacz też